La Marmaille, film français ;
 La Marmaille nue, album de Mano Solo ;
 Marmaille et Pagaille, album de bande dessinée ;
 Théâtre de la Marmaille, ancien nom du théâtre Les Deux Mondes.